Чемпионат мира по кёрлингу среди смешанных пар 2012 года проводился в городе Эрзурум (Турция) c 23 по 29 апреля. Турнир проводился в 5-й раз.

В турнире приняло участие 27 национальных сборных смешанных команд (составленных из одного мужчины и одной женщины).

Чемпионом стала (4-й раз в своей истории) сборная Швейцарии, победившая в финале сборную Швеции. Бронзовые медали завоевала сборная Австрии, победившая в матче за 3-е место сборную США.

Впервые в чемпионате принимали участие сборные Германии, Ирландии, Румынии, Турции.

Формат соревнований 
Команды разбиваются на 3 группы (A — «синяя», B — «красная», C — «желтая») по 9 команд, где играют друг с другом по круговой системе в один круг. Занявшие 1-е и 2-е места выходят в четвертьфиналы плей-офф напрямую. Из трёх занявших 3-е места лучшая попадает в четвертьфиналы плей-офф напрямую, две оставшиеся играют между собой квалификационный матч за попадание в четвертьфинал. Восемь прошедших в плей-офф команд играют по олимпийской системе в четвертьфиналах, полуфиналах, затем победители полуфиналов в финале разыгрывают 1-е и 2-е место, проигравшие в полуфиналах разыгрывают между собой 3-е и 4-е место.

Составы команд

Результаты соревнований

Групповой этап

Группа A (синяя) 

  Проходят в медальный раунд плей-офф напрямую.
  Проходят в квалификационный матч, победитель которого проходит в медальный раунд плей-офф.

Группа B (красная) 

  Проходят в медальный раунд плей-офф напрямую.
  Проходят в четвертьфинал медального раунда плей-офф.

Группа C (желтая) 

  Проходят в медальный раунд плей-офф напрямую.
  Проходят в тай-брейк, победитель которого проходит в квалификационный матч, победитель которого проходит в медальный раунд плей-офф.

Тай-брейк 
  9 : 8

Плей-офф

Квалификационный матч 
(победитель проходит в медальный раунд)
  8 : 7

Медальный раунд

Итоговая классификация

Примечания 

2012
Международные соревнования по кёрлингу в Турции
Спорт в Турции в 2012 году
Международные спортивные соревнования в Эрзуруме
Чемпионаты мира в Турции
Апрель 2012 года